Алекса́ндр Ламбрио́р (; , Фэлтичени — , Яссы) — румынский филолог и фольклорист.

Биография 
Александр Ламбриор родился 12 января 1845 года в городе Фэлтичени на северной окраине Молдавского княжества. Его отец, хлеботорговец Димитраки Ламбриор (), умер в 1848 году, а мать, Маргиолица (), урождённая Кумпэтэ (), происходившая из семьи бояр невысокого ранга, — в 1850 году; сироту воспитали родственники. В 1860 году он окончил среднюю школу в Пьятра-Нямц.

Окончив литературный факультет Ясского университета, Ламбриор сразу после получения диплома последовательно работал на кафедрах литературы и истории этого университета, замещая профессоров при чтении лекций. В 1869—1872 годах он работал учителем и директором средней школы в Ботошани, а в 1872 году стал преподавателем истории Ясского военного училища. В 1875—1878 годах Ламбриор, получая стипендию от румынского государства, учился в Париже: в Парижском университете и в Практической школе высших исследований, где слушал лекции виднейших французских филологов и языковедов. Начиная с 1877 года, он публикует несколько статей по лингвистике и избирается членом Парижского лингвистического общества.

В результате Ламбриор стал первым румынским филологом, получившим серьёзное европейское образование. Вернувшись в Яссы, он работает профессором в Ясском военном училище и , а также преподаёт в нескольких частных школах. В 1882 году его избирают членом-корреспондентом Румынской академии.

В 1869 году Александр Ламбриор женился на Марии (), урождённой Чишман (). У супругов родилось три сына.

20 сентября 1883 года Ламбриор умер в Яссах от туберкулёза. Похоронен на кладбище «Вечность» в Яссах.

Научная деятельность 
Статьи Ламбриора по истории румынского языка печатались в журналах «Romania», «Convorbiri Literare» и др. Он принимал участие в работах по совершенствованию румынской орфографии у румын и издал хрестоматию «Carte de cetire cu litere cirilice» (Яссы, 1882).

Известность среди филологов Ламбриор получил в 1873 году, когда он опубликовал исследование о соотношении старого и современного румынского языка, в котором обсуждал, в частности, вопросы развития румынской научной терминологии.

Ламбриор выступал за то, чтобы литературный язык черпал свою выразительную силу из живой речи народа, и осуждал неоправданное использование неологизмов.

Александр Ламбриор внёс важный вклад в изучение румынского фольклора румынского и румынского языка (включая исследование его фонетики, морфологии, синтаксиса и орфографии. По своим лингвистическим взглядам был близок к младограмматикам.

Публикации

Примечания

Литература 
 
 
  — P. 117—123.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Фэлтичени
Умершие в Яссах
Учёные XIX века
Филологи по алфавиту
Учёные Румынии
Похороненные на кладбище Этернитатя